Скотланд (округ, Міссурі)
 Скотленд (округ, Північна Кароліна)